L27 peut faire référence à :

 Dermite due à des substances prises par voie interne, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Goathland (L27), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS L27, un sous-marin de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres